Vrissés, Vrísses ou Vryses  pode referir-se a:

Localidades de Creta, Grécia 
Vrissés (Chania) — no município de Apocórona, unidade regional de Chania

Vrissés (Retimno) — no vale Amari, unidade regional de Retimno

Desambiguações de topônimos